Сердюк Олександр Іванович (1900—1988) — український актор театру і кіно.Народний артист СРСР (1951). 
 Сердюк Олександр (Лесь) Олександрович (1940—2010) — український актор. Народний артист України (1996).
 Сердюк Олександр Олексійович (нар. 1978) — український лучник, призер Олімпійських ігор.